Csehország
 Merklín, település a Dél-plzeňi járásban
 Merklín, település a Karlovy Vary-i járásban